Nazaire Lefebvre-Denoncourt est un avocat de Trois-Rivières qui fut bâtonnier de la province de Québec de 1879 à 1880
Serge Denoncourt (1962-), est un acteur et un metteur en scène québécois
Sonia Denoncourt (1964-)  est la première arbitre féminine accréditée à la FIFA.